Adolf Schulten (1870-1960), archéologue, historien et philosophe allemand ;
 Arnold Schulten (1809-1874), peintre et lithographe allemand ;
 John Schulten (1821-1875), joueur d'échecs allemand puis américain.

Voir aussi
 Famille af Schultén, une famille finlandaise.
 Albert Schultens (1686-1750), philologue et orientaliste néerlandais.